Маэ́-Берени́с Мейте́ ( ; род. 21 сентября 1994, Париж) — французская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Шестикратная чемпионка Франции (2014—2016, 2018—2020), серебряный призёр Универсиады (2015) и участница Олимпийских игр (2014, 2018).

По состоянию на 8 августа 2019 года занимает 23-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Карьера 
Маэ-Беренис Мейте родилась 21 сентября 1994 года в Париже. С детских лет увлеклась фигурным катанием. Постепенно превратилась в ведущую французскую фигуристку.

В 2011 году на дебютном для себя чемпионате Европы заняла девятое место, что позволило Франции выставить на  следующем чемпионате уже двух участниц.

Мейте представила Францию на сочинской Олимпиаде как в личных, так и в командных соревнованиях. В турнире одиночниц заняла десятое место. Однако на чемпионате мира сразу после Игр выступила не столь удачно, заняв пятнадцатое место.

В феврале 2015 года выступила на Универсиаде в Испании. После короткой программы занимала четвёртое место, но по итогам произвольной поднялась на вторую строчку и завоевала серебряную медаль. 

На чемпионате мира 2015 Мейте завоевала для Франции вторую квоту на следующий чемпионат. На заключительном старте в сезоне — командном чемпионате мира —  фигуристка выступила хуже в обоих видах программ.

Сезон 2015/2016 годов начала на домашнем этапе Гран-при. После короткой программы соревнования были отменены из-за произошедшей серии терактов. В декабре 2015 года в третий раз стала чемпионкой страны. 

На чемпионате Европы 2016 повторила своё прошлогодний результат, замкнув шестёрку лучших. На чемпионате мира в Бостоне Мейте постигло фиаско. Она не сумела пройти в произвольную программу.

Сезон 2016/2017 фигуристка начала на с победы Кубке Ниццы. В ноябре выступала на Гран-при Франции, расположившись в середине турнирной таблицы. При этом установила личный рекорд в произвольной программе. На чемпионате Франции 2016, впервые за три года уступила чемпионский титул. Победительницей турнира стала Лорин Лекавалье.

В январе 2017 года выступала на европейском чемпионате в Остраве, где стала шестнадцатой. Через три месяца после этого вошла в состав командного чемпионата мира, набрав минимальное количество баллов в обоих прокатах.

На старте олимпийского сезона Мейте выступила на турнире Autumn Classic International, финишировав восьмой. На российском этапе Гран-при заняла предпоследнее место. Домашний Гран-при завершила в середине таблицы. На национальном чемпионате 2018 вернула себе звание чемпионки страны. В январе 2018 года выступала на чемпионате Европы, где замкнула восьмёрку лучших фигуристок. 

На Олимпийских играх в Южной Корее фигуристка соревновалась в командном и личном турнире. В последнем прошла в финальный сегмент и заняла девятнадцатое место.

Программы

Результаты

Примечания

Ссылки 

 

Фигуристы Франции
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2018 года